Pâslaru (Pîslaru) este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Dragoș Pâslaru (n 1951), un actor român
 Florin-Costin Pâslaru (n. 1959), un politician român
 Margareta Pâslaru (n. 1943), cantăreață, compozitoare și textieră română

Pîslaru 
 Dragoș Pîslaru (n. 1976), economist și om politic român
 Dumitru Pîslaru (n. 1950), deputat român (ales în județul Buzău)
 Tereza Ludmila Pîslaru (n. 1982), jucătoare de handbal din România

Legături externe 
 http://dexonline.ro/definitie/p%C3%A2slar
 http://dexonline.ro/definitie/p%C3%A2sl%C4%83

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din limbile slave